Totalschaden steht für

Totalschaden, einen nicht behebbaren Sachschaden
 Totalschaden (Film), deutscher Fernsehfilm von 1998
Totalschaden (Album), Album des deutschen Rappers Tony D.
Totalschaden (Buch) – Das Autohasserbuch, Sachbuch von Klaus Gietinger